MFI peut faire référence à :
 Melt flow index ou Indice de Fluidité (IF), également connu sous les noms Melt Flow Rate (MFR) ou Melt Index (MI), une méthode communément utilisée dans l'industrie des plastiques
 Mission des Fonctionnaires Internationaux, un service du ministère des affaires Étrangères et Européennes
  (Made for iPhone / iPod / iPad ), programme de certifications attribuées par la firme Apple à certains accessoires électroniques compatibles avec ses appareils portables.
Meteo France International, une filiale de Météo-France basée sur Toulouse